Comunismo ruso puede referirse a:
El actual Partido Comunista de la Federación Rusa
El antiguo comunismo soviético